Hezinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hezinger (1905–2001), deutscher Diplomat und SS-Hauptsturmführer
 Christel Köhle-Hezinger (* 1945), deutsche Volkskundlerin
 Franz Michael Hezinger (1757–1822), württembergischer Oberamtmann